Hubbert ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Schulte-Hubbert (Ordensname Bonifaz; 1876–1936), deutscher Pädagoge und bis 1920 Ordensgeistlicher (O.Praem.)
 Jürgen Hubbert (1939–2021), deutscher Maschinenbau-Ingenieur und Manager
 Marion King Hubbert (1903–1989), US-amerikanischer Geologe und Geophysiker
 RM Hubbert (* 1974 als Robert McArthur Hubbert), schottischer Gitarrist und Sänger

Siehe auch
 Hubbert-Kurve (Hubbert Peak), nach Marion King Hubbert, unter Ölfördermaximum
 Hubbert-Linearisierung
 Hubbard
 Hubert
 Huppert